Domenico Minio (vescovo di Equilio) – vissuto nel XII secolo, vescovo di Equilio
Domenico Minio (vescovo di Caorle) – vissuto nel XVII secolo, arcidiacono di Cervia e vescovo di Caorle